Брајденбах може бити:

 Брајденбах (Немачка), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Марбург-Биденкопф.
 Брајденбах (Француска), насеље и општина у североисточној Француској у региону Лорена.